Джебена (ጀበና) — традиционный керамический сосуд, используемый для приготовления кофе в Эфиопии, Эритрее и других регионах в ходе кофейной церемонии, которая здесь носит название буна. Обычно джебена имеет сферическое основание и узкое горлышко.

Джебена используется в Эфиопской и Эритрейской кофейной церемонии. Кофе, приготовленное в джебене, разливается одним движением тонкой струйкой для того, чтоб кофейный осадок не попал в чашки. Заваривание кофе повторяется трижды, при этом насыщенность вкуса уменьшается, начинаясь с густого эспрессо в первой заварке.

Эфиопская джебена отличается от Эритрейской наличием отдельного носика для наливания кофе.

История 
Согласно местной мифологии, кофе случайно открыл эфиопский пастух, который заметил, какой эффект производят кофейные зёрна на козлов, когда те их поедают. С тех пор в Эфиопии варят и пьют кофе в джебенах, причем начало этому было положено, как принято считать, примерно в 1100 году нашей эры.

Джебена и буна эндемичны для Африканского рога и занимают значительное место в культуре Эфиопии и Эритреи. В семьях джебены обычно передают из поколения в поколение как своего рода ценную реликвию, культурный артефакт.

См. также 
 Турка (Турецкий кофейник)
 Даллах (Арабский кофейник)

Примечания 

Посуда
Кофейное оборудование
Культура потребления кофе
Культура Эфиопии
Культура Эритреи
Кухонная утварь